Peugeot 3008 est un modèle de la gamme Peugeot. Il est commercialisé depuis 2009, en deux générations :
 la Peugeot 3008 I (2008-2016, 2020 en Chine) ;
 la Peugeot 3008 II (2016-) ;

3008
Homonymie d'automobile